Talvisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Talvisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,68, long 26,95),  (5 ha)
2. Talvisaari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby,  (7 ha)
3. Talvisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 27,78),  (1 ha)
4. Talvisaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar